„Докоснете сърцето си“ (; ) е южнокорейски сериал, който се излъчва от 6 февруари до 28 март 2019 г. по tvN.

Сюжет 
Топ актрисата О Джин-шим, която взима сценичното име О Йон-со, има скандал, който вреди на кариерата ѝ, оставяйки я без работа две години. За да получи роля в голям предстоящ телевизионен сериал, тя се съгласява да придобие опит в адвокатска кантора, като работи като секретар на адвокат на име Куон Джонг-рок. В крайна сметка те се влюбват и следващите събития формират основата на историята.

Актьори 
 Ю Ин-на – О Джин-шим / О Йон-со
 И Донг-ук – Куон Джонг-рок

Източници

Външни препратки 
 

Южнокорейски сериали
Драматични сериали
Комедийни сериали
Сериали на Ти Ви Ен